

Biografia
Luisa Bonesio è professoressa associata di "estetica" all'Università di Pavia e studiosa di geofilosofia, con particolare riguardo alla modernità in relazione alla terra e al paesaggio, temi su cui ha prodotto diversi saggi. Ha dato vita all'Osservatorio sul Paesaggio della Società Italiana di Estetica ed è membro di vari comitati scientifici, fra cui quello del Progetto Bioregione promosso dall'Università degli studi di Milano e dal Politecnico di Milano. È la prima Direttrice del Museo dei Sanatori di Sondalo, a cui ha dedicato alcune pubblicazioni. Insieme a Caterina Resta ha la direzione della collana di Geofilosofia “Terra e Mare” pubblicata dall’editore Diabasis, il cui comitato scientifico ha incluso studiosi quali Massimo Cacciari, Serge Latouche, Massimo Quaini, Alberto Magnaghi e Franco Cassano.

L'indagine della Bonesio interseca le discipline dell'estetica, quindi della filosofia, e della geografia, nel tentativo di interpretare la contemporaneità attraverso il tema del "paesaggio", questo inteso non solo sul piano "estetico", ma come luogo del "vivere" e quindi delle identità che da questo emergono. Per Gabriele Paolinelli, la filosofa si oppone "alla riduzione del paesaggio ad immagine" per le conseguenze che questo comporta anche sulle "relazioni con la realtà dei luoghi di vita delle persone e delle popolazioni che esse formano"; concepisce invece l'identità dei paesaggi "come esito dinamico di complesse stratificazioni di atti di territorializzazione". Bertrand Westphal nota che la sua critica ecologica del paesaggio urbano contemporaneo si basa, fra gli altri, sugli scritti di Jünger e Baudrillard.

L'idea di geofilosofia portata avanti da Luisa Bonesio e Caterina Resta è fertile di riflessioni e di influssi sia in ambito filosofico, sia in altri settori come la geopolitica, l'architettura o la geopoetica.

Opere
 Oltre il paesaggio. I luoghi tra estetica e geofilosofia, Bologna,  Arianna Editrice, 2002 
Paesaggio, identità e comunità tra locale e globale, Reggio Emilia, Diabasis, 2007 
 Passaggi al bosco. Ernst Jünger nell’epoca dei Titani (con Caterina Resta). Milano, Mimesis, 2000 
 Intervista sulla Geofilosofia (con Caterina Resta). Reggio Emilia, Diabasis, 2010
 Geofilosofia del paesaggio Milano, Mimesis, 1997
 La terra invisibile, Milano, Marcos y Marcos, 1993
 La ragione estetica, Milano, Guerini, 1990
 Il sublime e lo spazio: ricerca sul simbolismo dell'ideale estetico, Milano, Franco Angeli, 1985
 Lo stile della filosofia: estetica e scrittura da Nietzsche a Blanchot, Milano, Franco Angeli, 1983
 Luisa Bonesio ha curato le voci "Geofilosofia" e "Paesaggio" nell'"Enciclopedia filosofica" (vol. 5, pp. 4637-41; vol. 8, pp.8233-5), edita dalla Bompiani di Milano nel 2006.

Note

Bibliografia

Voci correlate
 Geofilosofia
 Caterina Resta

Collegamenti esterni
 Scheda accademica di Luisa Bonesio
 Antropologia e paesaggi d'acqua, RSI